IV. János nikaiai császár (1258-1261)
 IV. János (1403 körül-1460), Trapezunt császára
 IV. János portugál király (1604-1656)
 IV. János pápa (?-642)
 IV. János etióp császár (1831.,†1889.március 9., Metemma, Szudán)